Ахундов, Исмаил Гусейн оглы — азербайджанский театральный художник, график и плакатист, Народный художник Азербайджанской ССР (1960). 
 Ахундов, Исмаил Абдулхалыг Оглы — доктор медицинских наук, советский учёный-тропиколог, педагог и организатор здравоохранения.

См. также 
 Исмаил
 Ахундов